Podkostelní může být

 ulice
 Podkostelní (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) 
 Podkostelní (Praha) – zaniklá
 Podkostelní (Týniště nad Orlicí) 

 rybník
 Podkostelní rybník